Ло́ймольское сельское поселение — муниципальное образование в Суоярвском районе Республики Карелия Российской Федерации.

Административный центр поселения — посёлок Лоймола.

История 
Образовано Законом от 1 ноября 2004 года.

Население

Населённые пункты 
В сельское поселение входят 11 населённых пунктов:

СМИ 
С августа 2006 года издаётся «Вестник Лоймольского сельского поселения» — официальный информационный бюллетень органов местного самоуправления.

Примечания

Ссылки 
 loimola.ru — официальный сайт
 Лоймольское сельское поселение на сайте Суоярвского района
 Объекты культурного наследия на территории Лоймольского сельского поселения

Муниципальные образования Суоярвского района
Сельские поселения Суоярвского района